Oserjany (, russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Oserjany (Bobrowyzja), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bobrowyzja
 Oserjany (Tschortkiw, Borschtschiw), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw, Stadtgemeinde Borschtschiw
 Oserjany (Tschortkiw, Butschatsch), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw, Stadtgemeinde Butschatsch
 Oserjany (Dubno), Dorf in der Oblast  Riwne, Rajon Dubno
 Oserjany (Iwano-Frankiwsk, Burschtyn), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, Stadtgemeinde Burschtyn
 Oserjany (Henitschesk), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk
 Oserjany (Luzk), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk
 Oserjany (Korosten), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten
 Oserjany (Iwano-Frankiwsk, Olescha), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, Landgemeinde Olescha
 Oserjany (Turijsk), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Turijsk
 Oserjany (Warwa), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Warwa